Собо́р ( от ) — сбор, собрание .

Христианство 

 Собор — «главный храм города или монастыря, а также главный храм ведомства, где может совершать богослужение высокое духовное лицо — патриарх, митрополит, архиепископ, епископ, протопресвитер военного, морского или придворного духовенства». В больших городах в каждой из административных частей города строился свой собор.
 Церковный собор — собрание наиболее влиятельных представителей церкви для обсуждения и разрешения вопросов и дел вероучения, религиозно-нравственной жизни, устройства, управления и дисциплины вероисповедных христианских обществ. В этом контексте различают:
 Собор — христианский праздник, посвящённый группе святых.
 Собор в иконографии — композиция, включающая несколько фигур, объединённых какой-то взаимосвязью.

Представительный орган 
 Собор (иногда сабор) — представительный орган в славянских государствах:
 Земский собор — в Русском государстве собрание представителей городского и областного, торгового и служилого класса, являвшиеся по призыву московского правительства для разрешения важных административных и политических дел. Действовали с середины XVI века в течение 150 лет.
 Хорватский сабор — название парламента в современной Хорватии.

Общественная организация 
 Собор — название общественной организации или его составная часть:
 Всемирный русский народный собор — международная общественная организация.
 Украинская платформа «Собор» — политическая партия.

Художественные произведения 
 «Собор» — роман Олеся Гончара.
 «Собор» — поэма Юстинаса Марцинкявичюса.
 «Собор» — итальянский фильм в жанре триллера, выпущенный в 1988 году.
 «Собор» — российский исторический телевизионный сериал 2021 года.

См. также 
 
 Соборность

Примечания

Литература